Соте́рн () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Жиронда. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 530 км на південний захід від Парижа, 39 км на південний схід від Бордо.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 287 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 730,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Офіційний сайт муніципалітету
 Сотерн на сайті французького Національного інституту географії
 Сотерн на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сотерн на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сотерн на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сотерн на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Жиронда

Примітки 

Муніципалітети департаменту Жиронда